Favites är ett släkte av koralldjur. Favites ingår i familjen Faviidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Favites